Ostryopsis är ett släkte av björkväxter. Ostryopsis ingår i familjen björkväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Björkväxter
Ostryopsis